Пиналито има више значења:

 Пиналито (Кардонал), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пиналито (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику